Plattsburgh heißen:

 Plattsburgh (City, New York)
 Plattsburgh (Town, New York)
 Plattsburgh (Ohio)

Siehe auch: Plattsburg